Подразделения Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва формировались в течение более чем пятидесяти лет с момента основания, когда учебное заведение было подчинено Красноярскому политехническому институту как завод-втуз, до настоящего времени, когда отдельные кафедры, не входящие в структуру факультетов, стали объединяться. Отдельные факультеты (например, аэрокосмический) стали основой для формирования институтов СибГУ.

На данный момент университет имеет пять институтов и шесть факультетов. Основной упор в преподавании делается на физико-математические и инженерно-технические дисциплины, связанные с аэрокосмической отраслью. Эту задачу в основном выполняют факультет машиноведения и мехатроники, факультет гражданской авиации и таможенного дела, Институт космической техники и Институт космических исследований и высоких технологий. Бо́льшая часть выпускников данных подразделений принимается базовыми предприятиями Красноярска и Железногорска. Подготовка специалистов в области экономики, финансов, информатики и вычислительной техники, маркетинга и менеджмента осуществляется на инженерно-экономическом (в филиалах — финансово-экономический) и гуманитарном факультетах, в Международной школе бизнеса и Институте информатики и телекоммуникаций.

Институты 
В число институтов СибГУ входят: Институт космической техники (ИКТ), Институт информатики и телекоммуникаций (ИИТК), Институт космических исследований и высоких технологий (ИКИВТ), Институт непрерывного образования (ИНО) и Военный институт (ВИ).

Институт космической техники 
ИКТ создан в 2008 году на базе упразднённого аэрокосмического факультета СибГУ по решению учёного совета. Директором института является д. т. н. Валерий Анатольевич Левко.

Институт располагает современным оборудованием для научно-исследовательской деятельности и опытно-конструкторских разработок: лаборатории конструкций летательных аппаратов, дозвуковой аэродинамики и сверхзвуковой аэрогазодинамики, вычислительный центр, учебные и научные лаборатории предприятий и другие помещения. Студенты и преподаватели ИКТ работают в области практической космонавтики, получая практический опыт работы в отрасли. Профессорско-преподавательский состав насчитывает 144 человека (27 докторов, 59 кандидатов).

Институт информатики и телекоммуникаций 
ИИТК создан в 2008 году на базе упразднённого факультета информатики и систем управления СибГУ. Директор — д.ф.-м.н. Алексей Михайлович Попов. Основные направления деятельности института связаны с информационными технологиями, информационной безопасностью, робото- и радиотехникой, программной инженерией, системным анализом и управлением.

Студенты ИИТК имеют возможность получать образование в Мичиганском университете и Университете штата Юта, Ульмском университете и Рейнско-Вестфальском техническом университете, Чешском техническом университете.

Институт космических исследований и высоких технологий 

ИКИВТ, в отличие от других институтов СибГУ, был создан на основе двустороннего соглашения между ректором Аэрокосмического университета и председателем Президиума Красноярского научного центра СО РАН в 2008 году. Директор института — д. ф.-м. н. Владимир Викторович Шайдуров.

Институт проводит как научную, так и образовательную деятельность в области космонавтики, в которой непосредственное участие принимают обучающиеся. Задача института — подготовить высококвалифицированных специалистов в области современной физики и космонавтики, полупроводников и нанотехнологий.

Институт непрерывного образования 
Институт непрерывного образования — структура, созданная для совершенствования системы непрерывного образования в СибГУ, обеспечивающей развитие профессиональных и личностных качеств человека на каждой ступени его образования.

Военный учебный центр 
Военный учебный центр был создан в 2019 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 13 марта 2019 года № 427-р «О военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования». Исполняющий обязанности начальника ВУЦ — полковник Мекаев Михаил Владимирович. Начальник кафедры РВСН — полковник Платонов Олег Александрович. Начальник кафедры ГРАУ — полковник Лапко Владислав Владимирович.

Военный учебный центр готовит офицеров для прохождения военной службы по контракту по трём военно-учётным специальностям, офицеров запаса по пяти военно-учётным специальностям, сержантов запаса по одной военно-учётной специальности.

Военный учебный центр имеет в наличии агрегаты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», транспортно-заряжающие машины и пусковые установки тактического ракетного комплекса «Точка», пусковую установку входящую в ракетный комплекс оперативно-тактического назначения «Эльбрус», специальную автобронетехнику.

Факультеты 
В число факультетов СибГУ входят: Факультет машиноведения и мехатроники (ФММ), Факультет гражданской авиации и таможенного дела (ФГАиТД), Инженерно-экономический факультет (ИЭФ), Гуманитарный факультет (ГФ), Международная высшая школа бизнеса (МВШ) и Факультет физической культуры и спорта (ФФКС).

Факультет машиноведения и мехатроники 
Факультет машиноведения и мехатроники СибГУ готовит специалистов в области технологии машиностроения, мехатроники, технологии сварочного производства, проектирования и эксплуатации холодильной и криогенной техники, метрологии, стандартизации и сертификации. Благодаря наличию новейшего оборудования студенты получают необходимые знания и опыт в данных областях, достаточный для работы на крупнейших предприятиях Красноярского края, городов России и за рубежом. Декан ФММ — Евгений Валерьевич Кузнецов.

Институт гражданской авиации и таможенного дела 
Институт гражданской авиации и таможенного дела готовит специалистов в области технической эксплуатации летательных аппаратов, авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, таможенного дела. При этом имеется возможность получения дополнительного экономического образования и зачисления в военный институт. Выпускники института работают на авиационных предприятиях ОАЭ, Вьетнама, Казахстана, Латвии, Украины, Польши, Чехии и России. И.о.директора — Акзигитов Рево Авхадиевич.

Инженерно-экономический факультет 
Инженерно-экономический факультет СибГУ занимается подготовкой высококвалифицированных специалистов в области экономики и финансов, бухгалтерского учёта, логистики, инноватики. Образование, полученное на ИЭФ, считается одним из самых престижных в Сибири. Выпускники факультета имеют возможность трудоустройства в финансовые структуры Красноярского края и других регионов, получают возможность работать в сфере управления на предприятиях разного профиля. Большое количество бывших выпускников преподаёт в крупнейших вузах России. Декан — Лилия Викторовна Ерыгина.

Образовательные программы ИЭФ имеют международную аккредитацию в Европейском совете бизнес-образования (ECBE) и Американской ассоциации бизнес-школ (ACBSP). Студенты имеют возможность обучаться в зарубежных вузах, получать дополнительные специальности.

Гуманитарный факультет 
Гуманитарный факультет готовит специалистов в области рекламы и связей с общественностью, иностранного языка и прикладной информатики. На базе факультета проводятся Всероссийский студенческий фестиваль молодёжных видеосюжетов и Неделя PR и рекламы на Енисее. Кафедры факультета располагают креативно-информационной лабораторией, студенческой лабораторией социальных исследований, ресурсным центром иностранных языков. Декан ГФ — Светлана Юрьевна Пискорская.

Международная высшая школа бизнеса 

Международная высшая школа бизнеса СибГУ была создана в 1998 году, в 2003—2010 носила название факультета международного бизнеса, в 2010—2011 — Международная высшая школа инновационного бизнеса и администрирования. Директор МВШ — Александр Алексеевич Кузнецов, д. ф.-м. н., доцент.

МВШ проводит подготовку по направлениям «менеджмент», «государственное и муниципальное управление», «управление персоналом». Для студентов третьего курса и выше имеется возможность окончить обучение в университетах США (Государственный университет Дикенсона, Университете штата Нью-Йорк в Онеонте), Германии, Чехии, Венгрии, Великобритании с получением двойного диплома об образовании.

Факультет физической культуры и спорта

См. также 
 Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва
 Национальный объединённый аэрокосмический университет

Примечания

Ссылки 
 

СибГАУ им. академика М. Ф. Решетнёва